Виттих () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Виттих, Адольф фон (1836—1906) — прусский генерал-полковник.
 Виттих, Вернер (1867—?) - немецкий историк. 
 Виттих, Владимир Андреевич (1940—2017) — советский и российский учёный, директор Института проблем управления сложными системами Российской академии наук (ИПУСС РАН), джазовый музыкант.

Примечания